

Geografia 
 Spagna
 Nájera – comune nella comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 Eduardo Nájera – ex cestista e allenatore di pallacanestro messicano
 Elisa Nájera – modella messicana, Nuestra Belleza Mexico 2007
 Francisco Blanco Nájera – vescovo cattolico spagnolo
 Francisco Nájera – calciatore colombiano, difensore
 Manuel Nájera – ex calciatore messicano, difensore
 Pedro Nájera – calciatore messicano, centrocampista

Altro 
 Battaglia di Nájera – scontro avvenuto durante la prima guerra civile castigliana